Хейнкель He 74 () — немецкий истребитель. Hе 74 представлял собой одностоечный биплан.

Модификации 
 Hе 74а
 Hе 74b — первый полёт совершил в конце 1934 года.

Лётно-технические характеристики

Примечания

Литература

Ссылки 
  Aviadejavu 

Бипланы
Самолёты Heinkel
Истребители Германии
Предсерийные самолёты и прототипы